Il doppio del torneo di tennis San Remo Open 1990, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Mihnnea Ion Nastase e Goran Prpić che hanno battuto in finale Fredrik Jonsson e Ola Nilsson 3-6, 7-5, 6-3.

Teste di serie

 Assente
 Marcelo Filippini /  G Pérez Roldán (primo turno)

 A Mora /  Tobias Svantesson (primo turno)
 Fredrik Jonsson /  Ola Nilsson (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Tour 1990
San Remo Open 1990